Blast Stage Records é uma gravadora brasileira segmentada ao rock, com sede no Rio de Janeiro, que possui também uma editora musical administrada pela Sony Music Publishing. Seu proprietário é André Kostta. Entre 2001 e 2008, Kostta foi diretor artístico da divisão brasileira da editora musical Peermusic Brasil. Em 2008, pouco antes de deixar o cargo, criou a gravadora e produtora Blast Stage Records, tendo como distribuidora a Sony Music.

Artistas
Gabriela Spanic 
Fake Number
Kiko Zambianchi
Kiara Rocks
Katsbarnea
Replace
Derick Thompson
The Orphan The Poet
Sleeper Signal

Ligações externas

 (Facebook)
 (Twitter)
 (Canal no Youtube)

Gravadoras do Brasil
Gravadoras fundadas em 2008
Gravadoras do Rio de Janeiro‎